VSM – sigla dell'Ordine della Visitazione di Santa Maria (Monache Visitandine)
 Value Stream Mapping – metodo di visualizzazione grafica utilizzato nell'industria.